Премия Pro Wrestling Illustrated (PWI) «Рестлер года» присуждается лучшему рестлеру года ежегодно, начиная с 1972 года.

В отличие от других журналов и сайтов о рестлинге, PWI в значительной степени является журналом, написанным в вымышленной сфере рестлинга, и награды учитывают это.

Рик Флэр получал эту награду рекордные шесть раз и остается единственным рестлером, имеющим более трех побед; он также установил рекорд по количеству побед подряд — три победы с 1984 по 1986 год, а позже, в 2016—2018 годах, этот рекорд повторил Эй Джей Стайлз. С 2020 года в эту категорию включаются женщины-рестлеры.

Победители 

 Педро Моралес (1972)
 Джек Бриско (1973)
 Бруно Саммартино (1974)
 Мистер Рестлинг II (1975)
 Терри Фанк (1976)
 Дасти Роудс (1977, 1978)
 Харли Рейс (1979)
 Боб Бэклунд (1980)
 Рик Флэр (1981)
 Боб Бэклунд (1982)
 Харли Рейс (1983)
 Рик Флэр (1984—1986)
 Халк Хоган (1987)
 Рэнди Сэвидж (1988)
 Рик Флэр (1989)
 Стинг (1990)
 Халк Хоган (1991)
 Рик Флэр (1992)
 Биг Ван Вейдер (1993)
 Халк Хоган (1994)
 Дизель (1995)
 Гигант (1996)
 Лекс Люгер (1997)
 Стив Остин (1998, 1999)
 Скала (2000)
 Стив Остин (2001)
 Брок Леснар (2002)
 Курт Энгл (2003)
 Крис Бенуа (2004)
 Батиста (2005)
 Джон Сина (2006, 2007)
 Triple H (2008)
 Рэнди Ортон (2009, 2010)
 Си Эм Панк (2011, 2012)
 Дэниел Брайан (2013)
 Брок Леснар (2014)
 Сет Роллинс (2015)
 Эй Джей Стайлз (2016—2018)
 Адам Коул (2019)
 Джон Моксли (2020)
 Кенни Омега (2021)

См. также 
 Pro Wrestling Illustrated

Примечания 

Pro Wrestling Illustrated
Спортивные призы и награды
Награды, появившиеся в 1972 году